Spraggen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spraggen (Sunne socken, Värmland, 663251-135995), sjö i Sunne kommun,  (1,1 ha)
Spraggen (Sunne socken, Värmland, 663881-136020), sjö i Sunne kommun, 
Spraggen (Östra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (3,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn